Tjumen beschreibt:

die russische Stadt, siehe Tjumen
das Wintersportzentrum der Stadt, siehe Wintersportzentrum Tjumen
den gleichnamigen Oblasten, siehe Oblast Tjumen 
den Stadtkreis in Russland, siehe Stadtkreis Tjumen
den 1959 gegründeten russischen Eishockeyklub, siehe Rubin Tjumen
den russischen Fußballverein der westsibirischen Stadt FK Tjumen
Nicht zu verwechseln mit Tumen